CHC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Christchurch, Nuova Zelanda
 chc – codice ISO 639-3 della lingua catawba